ISO 3166-2:GM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гамбии. Стандарт охватывает 5 округов и 1 город - Банжул, Гамбии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гамбии — GM и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный однобуквенный код образован созвучно: аббревиатуре названия округа, города. Геокоды округов и города являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GM, присвоенного Гамбии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гамбии 
Геокоды 5 округов и 1 города административно-территориального деления Гамбии.

Геокоды пограничных Гамбии государств 
 Сенегал — ISO 3166-2:SN (на севере, на западе, на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гамбии

Ссылки 
 Геокоды Гамбии

2:GM